Silbereisen ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Silbereisen (1541–1608), Schweizer Abt
 Elisabeth Silbereisen (* um 1495; † 1541), Ehefrau des Straßburger Reformators Martin Bucer
 Florian Silbereisen (* 1981), deutscher Sänger und Fernsehmoderator
 Karl Silbereisen (1901–1974), deutscher Chemiker
 Karl Friedrich Silbereisen (1794–1854), ab 1825 Bürgermeister von Gießen
 Kristin Silbereisen (* 1985), deutsche Tischtennisspielerin, siehe Kristin Lang
 Michael Silbereisen (* 1969), deutscher Schauspieler
 Rainer Silbereisen (* 1946), deutscher Maler
 Rainer K. Silbereisen (* 1944), deutscher Psychologie und Hochschullehrer
 Robert Silbereisen (1928–2016), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Wilhelm Silbereisen (1865–1950), deutscher Schmuckfabrikant und Heilpraktiker 

Silbereisen, auch Eisenglimmer genannt, ist ein Erz mit einer besonderen Verbindung des Eisens